Abdul Radzak ist der Familienname folgender Personen:

* Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak (* 1987), malaysischer Fußballspieler
 Mohd Zaquan Abdul Radzak (* 1987), malaysischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Abdul Razak